Davidoff Swisse Indoors е турнир по тенис за мъже от Международните серии 500, провеждан в Базел, Швейцария от 1970 г.

Турнирът се играе на твърда настилка на открито.

Победители 

Турнири по тенис на твърд корт
Базел
Спорт в Базел